The Borgias kan avse:

*The Borgias (1981) – en serie från 1981 om påven Alexander VI med Adolfo Celi i rollen som påve
The Borgias (2011) –  en amerikansk/kanadensisk/irändsk dramaserie för TV om den mäktiga italienska släkten Borgia
The Borgia (TV-serie) – en serie från 2011 om påve Alexander med John Doman i rollen som påve

Se mer 
Borgia (släkt)